Николай Николаевич Волков — советский организатор часовой промышленности, лауреат Ленинской премии (1961).

Биография 
Родился в 1908 году в Витебске. Трудовую деятельность начал в паровозном депо г. Орёл учеником слесаря и слесарем.

Окончил рабфак (1931), в 1935 — Калининский пединститут, в 1939 — Промакадемию им. Кагановича.

Трудовая деятельность:
 В 1931—1933 директор Калининского машиностроительного техникума.
 1939—1946 в отделе оборонной промышленности ЦК ВКП(б), зав. сектором разработки, производства и снаряжения реактивных снарядов.
 1946—1949 зам. министра машиностроения и приборостроения СССР.
 1949—1953 директор Кунцевского завода им. КИМ.
 с 1953 по апрель 1969 г. директор 2-го Московского часового завода.

В период его руководства в 1966 году завод был награждён орденом Трудового Красного Знамени — за освоение новых видов продукции в дополнение к выпускаемой и совершенствование технологии производства, а также ввод в действие механосборочного комплекса.

Лауреат Ленинской премии (1961) — за создание и внедрение автоматизированного оборудования для производства часов.

За выполнение спецзаданий в период Великой Отечественной войны награждён орденами Трудового Красного Знамени (24.11.1942), Красной Звезды (29.03.1944), Отечественной войны I степени (18.11.1944), а в 1966 году — орденом Ленина.

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1962.
 История часового завода «Слава»
 Сайт Подвиг Народа
 Шелест П. Е. ...Да не судимы будете: дневниковые записи, воспоминания члена Политбюро ЦК КПСС. М., 1994.

Директора промышленных предприятий